Jan Kulczycki –  polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy oraz reżyser telewizyjny
 Jan Kulczycki – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego